Neanderstraße steht für
 Neanderstraße (Bremen)
 Neanderstraße (Hamburg)
 Neanderstraße (Hannover)
 Neanderstraße (Mettmann)
 ehemaliger Name der heutigen Heinrich-Heine-Straße (Berlin)